Sawow oder Savoff (bulgarisch Савов) ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Sawow (1857–1928), bulgarischer General und Politiker
 Nikolai Sawow, bulgarischer Boxer
 Petar Sawow (* 1988), bulgarischer Naturbahnrodler
 Walentin Sawow, bulgarischer Ringer

 Sava Savoff (1909–1985),  bulgarischer Pianist und Musikpädagoge